Quentin kan som auktorsförkortning betyda:

 Reé Michel Quentin
 Pierre Quentin

Robotskapade auktorsförkortningar